

Cinema 
 Ed - Un campione per amico (Ed) – film statunitense del 1996

Codici 
 ED – codice vettore IATA di Air Explorers
 ED – codice ISO 3166-2:MD della contea di Edineţ (Moldova)
 ED – codice ISO 3166-2:NG di Edo (Nigeria)

Geografia 
 Ed – area urbana del comune di Dals-Ed (Svezia)
 Ed (Grums) – area urbana del comune di Grums (Svezia)
 Ed – area boschiva tra Svezia e Norvegia

Informatica 
 ed – comando Unix che attiva l'omonimo editor di linea
 Macintosh ED – personal computer prodotto da Apple

Mineralogia 
 Ed – abbreviazione di edenite

Sport calcio 
 ED – nei ruoli del baseball, esterno destro
 ED – estremamente difficile, grado di difficoltà di una via ferrata

Televisione 
 Eden Tv – emittente televisiva trevigiana
 Ed – serie televisiva statunitense andata in onda dal 2000 al 2004
 Ed – personaggio della serie animata Ed, Edd & Eddy

Altro 
 Ed – personaggio di Cowboy Bebop
 Ed – nome proprio di persona inglese maschile
 ED – targa automobilistica di Erding (Germania)
 Ed – Catena di supermercati francese
 Erectile dysfunction – disfunzione erettile in lingua inglese

Note